Cohors I Hispanorum ist die Bezeichnung mehrerer Auxiliareinheiten des römischen Heeres:

 Cohors I Hispanorum (Aegyptus). Sie ist durch Militärdiplome von 83 bis 142 belegt und war in den Provinzen Aegyptus und Arabia stationiert.
 Cohors I Hispanorum (Dacia inferior). Sie ist durch Diplome von 93 bis 164 belegt und war in Moesia inferior und Dacia inferior stationiert.
 Cohors I Hispanorum (Dacia Porolissensis). Sie ist durch Diplome von 98 bis 164 belegt und war in Germania inferior, Moesia superior, Dacia, Dacia superior und Dacia Porolissensis stationiert.
 Cohors I Hispanorum (Galatia et Cappadocia). Sie ist durch ein Diplom für 99 belegt und war in Galatia et Cappadocia stationiert.

 Cohors I Aelia Hispanorum. Sie ist durch Diplome für 178 belegt und war in Britannia stationiert.

 Cohors I Flavia Hispanorum (Germania). Sie ist durch Diplome von 78 bis 158 belegt und war in Germania und Germania inferior stationiert.
 Cohors I Flavia Hispanorum (Mauretania Caesariensis). Sie ist durch ein Diplom für 107 belegt und war in Mauretania Caesariensis stationiert.

 Cohors I Flavia Ulpia Hispanorum. Sie ist durch Diplome von 93 bis 164 belegt und war in Moesia superior, Dacia und Dacia Porolissensis stationiert.